Zemina steht für

 Zemina (Unternehmen), ein südkoreanisches Unternehmen für Computerspiele

Zemina ist der Familienname von

 Paige Zemina (* 1968), US-amerikanische Schwimmerin